Северодвинск — пассажирско-грузовая железнодорожная станция Архангельского региона Северной железной дороги, находящаяся в городе Северодвинске Архангельской области.

Дальнее следование по станции

Пригородное сообщение по станции

Адрес вокзала 
Россия, Архангельская область, г. Северодвинск, Железнодорожная ул., 3/2.

Примечания

Ссылки 
 Расписание поездов дальнего следования на Яндекс. Расписания
 Расписание пригородных поездов на Яндекс. Расписания

Станции Архангельского региона Северной железной дороги
Тупиковые железнодорожные станции
Железнодорожные станции и платформы Архангельской области